147. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Партизана у Београду, 18. октобра 2014. године. Ова утакмица је играна у оквиру 9. кола Јелен Суперлиге Србије у сезони 2014/15. Партизан је победио Црвену звезду са 1:0 (0:0). Главни судија на утакмици био је Милорад Мажић из Врбаса.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Милован Ристић, Далибор Ђурђевић, Срђан Каурин, Дејан Филиповић, Роберт Киш Чепеги
Делегат: Раденко Стевовић
Посматрач: Ђорђе Гајдобрански

Спољашње везе 
 ФК Црвена звезда званични портал - 147. вечити дерби
 ФК Партизан - 147. вечити дерби 
 Б92 - Дринчић пројектилом срушио Звезду
 Дневно.рс - Црно-белима припао 147. вечити дерби

Вечити дерби у фудбалу
Сезона 2014/15. у српском фудбалу